Квалификације за мушки хокејашки турнир на Зимским олимпијским играма 2018. одржане су у периоду између октобра 2015. и септембра 2016. године. Право наступа на ОИ обезбедило је 9 репрезентација директно на основу ИИХФ Ранг листе након Светског првенства 2012. године, док су се три репрезентације пласирале након квалификација.

Квалификоване репрезентације

Директно квалификоване 
Да би се репрезрентације директно пласирале потребно је било да буду ИИХФ Ранг листи буду међу најбољих девет репрезентација након Светског првенства 2015. године. Поени из текуће сезоне се рачунају у целости док се поени за сваку протеклу годину умањују за по 25%.

Три репрезентације нису наведени иако имају поене, јер нису учествовале на ИИХФ турнирима: Ирска, Грчка, и Монголија.
Репрезентације које нису обележене као носиоци не учествују у квалификацијама.

Прелиминарне квалификације 
Прелиминарне квалификације су одржане од 5—8. новембра 2015. у Талину и Валдемору, а такмичиле су се осам репрезентације у две групе. Првопласиране репрезентације иѕ обе групе су се пласирале у претквалификације за Олимпијске игре.

Плеј–оф

Група К 

Табела

Група Л 

Табела

Претквалификације 
Претквалификације су се одржале у периоду од 11 до 14. фебруара 2016. године у Кортини (Италија), Будимпешти (Мађарска) и Сапору (Јапан). Победници група пласирали су се у завршне квалификације.

Група Г 

Табела

Група Х 

Табела

Група Ј 

Табела

Завршне квалификације 
Завршне квалификације ће се одржату у периоду од 1 до 4. септембра 2016. године у Белорусији, Летонији и Норвешкој, државама које су били девете, десете и једанаесте на ИИХФ ранг листи. Победници група пласираће се на Олимпијске игре.

Група Д 
Табела

Група Е 
Табела

Група Ф 
Табела

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ИИХФ

Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма 2018.